Ібрагім Кулієв (1915—1971) — азербайджанський скульптор.
 Кайсин Шувайович Кулієв (1917—1985) — балкарський поет.
 Теймур Кулієв (1888—1965) — радянський азербайджанський діяч.
 Кулієв Радік Небійович (1992) — білоруський борець греко-римського стилю.
 Кулієв Рафік Ісраїлогли (1950) — колишній радянський футболіст та футбольний арбітр.
 Кулієв Ельдар Гуламович (1939) — азербайджанський дипломат. Постійний представник в ООН.
Прізвища